Somme é um departamento da França localizado na região dos Altos da França. Nesta lista estão relacionadas as 772 comunas, 24 arrondissements e 23 cantões que fazem parte do departamento francês do Somme.

Arrondissements
 Abbeville
 Amiens
 Montdidier
 Péronne

Cantões
 Abbeville-1
 Abbeville-12
 Ailly-sur-Noye
 Ailly-sur-Somme
 Albert
 Amiens-1
 Amiens-2
 Amiens-3
 Amiens-4
 Amiens-5
 Amiens-6
 Amiens-7
 Corbie
 Doullens
 Flixecourt
 Friville-Escarbotin
 Gamaches
 Ham
 Moreuil
 Péronne
 Poix-de-Picardie
 Roye
 Rue

Comunas

|}

(CAA) Comunidade de aglomeração de Amiens Métropole, criada em 2000.

Ver também
 Somme

Somme